Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении — соревнование, проводящееся Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Проходит с 1985 года. Начиная с 1987 года неизменно проходит в марте в течение трёх дней. До 2003 года проходил во все нечётные годы, с 2004 года проходит во все чётные.

Чаще всего чемпионат принимала Испания — Севилья-1991, Барселона-1995, Валенсия-2008. Из 16 состоявшихся чемпионатов 12 прошли в Европе.

Наиболее титулованными спортсменами в истории чемпионатов мира в помещении являются бегунья из Мозамбика Мария Мутола — 7 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль на дистанции 800 метров на 9 чемпионатах подряд в 1993—2008 годах, а также россиянка Наталья Назарова — 7 золотых и 2 серебряные медали на дистанции 400 метров и в эстафете 4×400 м в 1999—2010 годах. По пять золотых медалей на счету кубинского прыгуна в длину Ивана Педросо и болгарской прыгуньи в высоту Стефки Костадиновой.

Среди стран больше всего медалей на счету легкоатлетов США: 231 (101 золотая, 63 серебряные и 67 бронзовых). Американцы выиграли более 20 % всех разыгранных золотых наград в истории чемпионатов мира. Россияне выиграли 145 медалей — 52 золотые, 48 серебряных и 45 бронзовых (ещё 53 медали, включая 19 золотых, на счету спортсменов СССР). Более 15 золотых наград на счету легкоатлетов Эфиопии, Великобритании, Германии, Ямайки, Кубы. Всего медали на чемпионатах мира выигрывали представители более чем 80 стран (более 50 стран выигрывали золотые награды).

Список чемпионатов

Ссылки 
 Чемпионаты на сайте IAAF